История Салава́та охватывает время формирования города Салавата (с 1940-х годов) и населенных пунктов, вошедших в состав города (с XVIII века).

Происхождение названия 

Город назван в честь национального башкирского героя Салавата Юлаева в 1948 году.

Причины возникновения города Салавата 
Возникновению города Салавата в БАССР способствовали следующие обстоятельства:
 Открыты большие месторождения нефти в Ишимбае (Второе Баку)
 Нужда в топливе для самолётов, ракет и автомобилей, продуктах нефтехимии (минеральные удобрения, этилен)
 Наличие большого количества незанятой рабочей силы (военнопленные, заключенные лагерей)
 Наличие большой реки Белой в этом районе и строительных материалов (песок, гравий, лесоматериалы).

Предыстория 
Во время Крестьянской войны 1773—1775 годов,
в районе будущего города, в сентябре 1773 года, проходила конница Салавата Юлаева на соединение с войсками Емельяна Пугачева, о чём гласит надпись на камне у площади Победы в Салавате.

На месте нынешнего города Салават стояли деревни Аллагуват, Карлыкуль, Кудакай, Ирек, Кызыл Аул, Артель Куч, Новопетровский (Кожак), Малый Аллагуват и др.
В Советское время в деревне Большой Аллагуват находилась центральная усадьба колхоза-миллионера им. К. Маркса. Колхоз прославился выращиванием овощей.

40-е годы 

В 1946 году в городе Черногорске (Хакасия) была образована дирекция строящегося комбината № 18. В 1947 году было принято решение о перебазировании комбината № 18 в Башкирию (Салават) для гидрирования тяжелых продуктов нефтепереработки (мазутов) и получения из них бензина и дизельного топлива. Сюда же перевозилось и оборудование, полученное по репарации из Германии.

В январе 1948 г. Совет Министров СССР своим распоряжением утвердил площадку строительства предприятия. В марте того же года Совет Министров Башкирской АССР принял постановление, определившее конкретные площадки под строительство комбината в районе деревни Большой Аллагуват и рабочего поселка на 25 тысяч жителей в районе деревни Мусино.

Основан Салават 30 июня 1948 года как посёлок Новостройка в связи с началом строительства нефтехимического комбината № 18 (ныне ОАО «Газпром нефтехим Салават»). На строительство нефтехимического комбината Постановлением Совета Министров СССР от 30 марта 1948 год были этапированы заключенные и военнопленные — более 25 тысяч человек. Большинство из них бок о бок работали со строителями на возведении цехов комбината и жилых кварталов.

Город Ишимбай — первооткрыватель башкирской нефти (Второе Баку) — положил начало будущему городу Салавату, оказал серьёзную помощь в организации строительства комбината № 18 (нынешний нефтехимический гигант ОАО «Газпром нефтехим Салават»), а также в самом строительстве будущего города. Поселковый Совет, созданный на территории, с которой начинался Салават, подчинялся Ишимбайскому городскому Совету. Ишимбайцы положили начало и комбинату, и городу, помогли им набрать силу и встать на ноги, приютили первых его строителей, поделились с ними всем, что имели сами.
Даже нумерация возводимых школ в Салавате первоначально шла после школ города Ишимбая. Посёлок имени Салавата Юлаева оставался в составе города Ишимбая до 1954 года.

Первые строители жили в палатках, бараках на улице Строителей, окружающих деревнях. За продуктами организовывали выезды в окружающие города Ишимбай и Мелеуз. Строительство города шло по кварталам. Построены кварталы № 1-8. На случай ядерной войны на каждые 4 квартала строилось одно бомбоубежище.

Основным застройщиком города стал трест «Салаватстрой». Здание треста располагалось на улице Пушкинской, потом на улице Ленина. Первыми руководителями строительства были Пономарев С. А. и Меркурьев В. Д. Город застраивался кварталами размером 200×200 м (новые кварталы 60-х годов размерами 500×700 м.). В каждом квартале были социальные объекты — детские сады, школы, спортивные залы, магазины.

В 1948—1949 годах были построены деревообрабатывающий комбинат (ДОК), кирпичный завод, обеспечивающие стройку строительными материалами, хлебозавод, проложена железная дорога, построено здание железнодорожной станции.

В эти же годы широким фронтом разворачиваются работы на строительстве газового завода и завода гидрирования, ведется строительство ТЭЦ, РМЗ (ныне ОАО «Салаватнефтемаш»), катализаторной фабрики, ТСЦ, цеха МЦК и других вспомогательных объектов. Было начато строительство Ново-Ишимбайского НПЗ.

Первым учебным заведением Салавата была школа в бараке № 19 на улице Строителей. Школа числилась, как школа г. Ишимбая и имела № 23. Затем школа переехала в 2-х этажное здание на ул. Б. Хмельницкого.

50-е годы 

Для подготовки по рабочим специальностям в 1952 году на базе комбината № 18 открыто ремесленное училище № 1. Первое кафе открылось в городе в 1950 году и носило романтическое имя «Голубой Дунай».

12 июня 1954 года поселок Салават был преобразован в город Салават. Город назван в честь башкирского поэта, национального героя Салават Юлаева. Строительство 2-этажных кирпичных домов в городе продвигалось настолько быстрыми темпами, что в 50-х годах был построен целый город с 50-тысячным населением, детскими садами, школами (в том числе школа № 6 с углубленным изучением английского языка), больницами, кинотеатрами «Родина» (архитектор Брод, Зоя Осиповна)и «Комсомолец», стадионом «Строитель». В этом же году, по решению ЦК КПСС, вышел первый номер городской газеты Ленинский путь.

Прокуратура Салавата создана Приказом Генерального прокурора СССР от 5 августа 1954 года в связи с преобразованием рабочего поселка в город.

В 1956 году состоялось открытие городского железнодорожного вокзала. Железная дорога была протянута до станции Тюльган, позднее до Оренбурга, но до сих пор остается однопутевой и неэлектрифицированной. Поезда на разъездах дожидаются встречного поезда. В этом же году в Салават был переведен Аургазинский колхозно-совхозный театр, современный Салаватский государственный башкирский драматический театр.

После смерти Сталина были ликвидированы лагеря для заключенных, военнопленные распущены по домам. Оставшиеся после них бараки по улице Северной, Первомайской, Строителей были снесены в 70-х годах и на их месте построены современные кирпичные дома.

В 50-90 годы строительство в городе проводилось трестом «Салаватстрой». В 60-годы им руководил заслуженный строитель Башкирии Л. Г. Альтерман.
В 1958 году строительство в Салавате объявляется Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Со всей страны по комсомольским путёвкам съезжается молодёжь строить город и его промышленные объекты. Через 10 лет комсомол Салавата будет награждён Орденом Трудового Красного знамени. 
В 1957 году основан Салаватский индустриальный техникум (Салаватский индустриальный колледж), в 1955 — Салаватский медицинский колледж. В 1961 году — Салаватский педагогический колледж. Построен стадион Строитель.

Градообразующим предприятием становится «Салаватнефтеоргсинтез». На предприятии постоянно вводятся в строй новые объекты (производство этилен пропилена, бензина, керосина).

Строится трамвайная линия. Трамвай становится основным видом транспорта, доставляющим работников предприятий на работу в промышленную зону. Со временем трамвайный маршрут был удлинен от нефтехимического комбината до стекольного завода.

Кроме этого предприятия в Салаватской промышленной зоне строятся Салаватский машиностроительный завод (СМЗ, Салаватнефтемаш), ТЭЦ.

В 50-е годы город окружила сеть загородных оздоровительных, спортивных, туристических баз, пионерских лагерей, лучшим из которых стал Детский оздоровительный центр «Спутник» (Салават), признанный позже (2005) лучшим корпоративным лагерем России.

60-е годы 
В 60-64 годах жителям под огороды бесплатно передаются земли (по 6 соток) под огороды (Мичуринские) вдоль реки Белая. Строительство домов (Будок) на них строго регламентировано. Открылся Салаватский музыкальный колледж. Проведена газификация города. В квартирах на смену печкам и керосинкам пришли газовые плиты. С крыш многоквартирных домов демонтированы печные трубы.

В 1962 году введен в строй Салаватский завод технического стекла (СЗТС) (Салаватстекло). Произведена и отгружена потребителям первая продукция завода — штапельное стекловолокно в рулонах.

В 1964 году построен ДК Нефтехимик — Дворец культуры Нефтехимик (Салават). В 1969 году здесь дает сеансы гипноза В. Мессинг.

В 1966 году построена Ново-Салаватская ТЭЦ. Мощность первой очереди ТЭЦ составила 50 тыс. квт.

Началось строительство кирпичных пятиэтажных домов, панельных «хрущевок». В 1967 году построены первые девятиэтажные дома. Продолжается строительство Салаватского стекольного завода, корпусов по производству термосов. Построена исправительная колония особого режима № 4 на 1200 мест.

Построен вантовый пешеходный мост через реку Белая, Парк культуры и отдыха (Салават), Стадион имени 50-летия Октября. Мост позволяет осваивать места отдыха за рекой. До строительства моста летом реку при необходимости переходили вброд. Вброд же переправлялись тогда на телегах, запряженных лошадьми жители из окрестных деревень.

За рекой Белая, на месте карьеров, оставшихся после добычи гравия для строек города, образовались большие озера. Эти озера стали местом водопоя для стад крупного рогатого скота местных жителей.

70-е годы 
Летом 1971 года было принято решение о создании в городе фабрики охотснаряжения (в декабре 1971 предприятие было введено в эксплуатацию и начало выпуск продукции).

В 1971 году за досрочное выполнение восьмого пятилетнего плана по созданию и освоению крупнотоннажных производств и достижение высоких показателей Салаватский нефтехимический комбинат (ныне «Газпром нефтехим Салават») был награждён высшей наградой страны того времени — орденом Ленина — и стал именоваться «Салаватский ордена Ленина нефтехимический комбинат».

В 1973 году недалеко от города Салавата произведен подземный ядерный взрыв мощностью 10 килотонн. Образовавшиеся таким образом подземный резервуар в качестве газохранилища.

Построен Дворец спорта на стадионе «Нефтехимик» (снесен в 2009 году), кинотеатр Октябрь, обелиск на площади Победы, новый автовокзал. В середине 1970-х годов в Салавате было 5 кинотеатров: «Октябрь», «Комсомолец», «Родина», «Заря», и детский кинотеатр «Орлёнок» на улице Островского. Кинотеатр «Пионер» на улице Пушкина был снесён и на его месте открыто похоронное бюро.

Сносятся последние дома барачного типа, ликвидируются временные поселки ГАТК-1, ГАТК-2, поселок кирпичного завода.

Телевещание в Салавате ведётся по 2 каналам телевидения, один из которых частично на башкирском языке.

80-е годы 
Построены дома культуры «Алмаз» и «Строитель», улица Юлаева и продолжение улицы Ленина.

В городе, как и везде по стране, вводятся продовольственные карточки, карточки на водку и сигареты. Продовольственный кризис времен гласности и перестройки компенсируется выращиванием салаватцами на огородах своих овощей и фруктов.

Салаватский оптико-механический завод начал выпуск разнообразных биноклей, включая ночного видения, помогает в строительстве завода биноклей в Загорске (Сергиев Посад).

В 1983—1988 годах построена сеть водопроводов для обеспечения жителей Салавата питьевой водой из подземных источников пос. Зирган. Вода настолько чистая, что не требуется её обеззараживания. Результаты исследований позволяют отнести воду из скважин северного фланга водозабора к 27-й группе вод Миргородского типа. То есть вода, которую пьют салаватцы, признана минеральной и рекомендована для использования в лечебно-питьевых целях и для розлива.

90-е годы 

Строятся улица Ленинградская — самая южная улица города, микрорайон «Желанный» с частными коттеджами.

Городская газета «Ленинский путь» переименовывается в «Выбор». Начинается выпуск газеты бесплатных объявлений «Уныш».

Проводится акционированиен предприятий города. Жители города приватизируют свои квартиры. Возникает рынок жилья.

В 1994 году началось и в 2002 году закончилось строительство в Салавате церкви Святого Благоверного Князя Димитрия Донского. Строительство хозяйственных зданий храма продолжалось ещё несколько лет. В 2000 году закончилось строительство Церкви евангельских христиан — баптистов.

C 1992 по 2004 год строилась Салаватская соборная мечеть.

В пользование жителей города бесплатно передаются земли (по 4-6 соток) за 116 кварталом и у речки Сухайля.

В 1996 году в городе Грозном погиб житель Салавата Трубанов, Владимир Евгеньевич. Указом Президента РФ от 26 января 1998 года рядовой В. Е. Трубанов за проявленные мужество и героизм награждён Золотой Звездой Героя России.

Акционируются градообразующие предприятия Салавата («Салаватнефтеоргсинтез», «Салаватнефтемаш», «Салаватстекло»).

Здание бывшего кинотеатра Комсомолец перестраивается под городской ЗАГС. Предыдущие места расположения ЗАГСа — улица Ленина, д. 27/10 (Площадь Космонавтов, 80-90-е годы), улица Ленина д. 2/1 (1-й этаж здания Горсовета, 60-70 годы), квартира в жилом доме в старом районе города (50-начало 60-х годов).

2000-е годы 

Сносятся деревянные 2-х этажные дома по улице Горького. Жители переселяются в новые, современные дома. Первые этажи домов, расположенных на центральных улицах города переоборудуются под магазины. На центральном колхозном рынке строится огромный 2-х этажный супермаркет, на улице Ленина супермаркет Гостиный двор. Построен ледовый стадион с искусственным покрытием.

19 апреля 2000 года решением Президиума Салаватского городского Совета № 16/115 утверждено положение о гербе Салавата. В Положении дается описание герба как разговорным языком, так и «блазонное» описание. Авторы герба: Александр Викторович Лаврухин и Ривинир Тимершаехович Фаезов.

Памятник Салавату Юлаеву, стоящий в парке на улице Строителей переносится на улицу Юлаева. Памятник устанавливается на новом, более высоком постаменте. В детском парке на его место переносится памятник Пушкину. В 2003 году открывается Мемориальный комплекс «Земля Юрматы».

С 2008 года в стране финансовый кризис. Резко упал спрос на продукцию предприятий Салавата, особенно ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (минеральные удобрения), что сказалось на уровне зарплат и безработице в Салавате.

Большая часть города охвачена интернетом и кабельным телевидением.

В 15 км от города на горе Зиргантау построена горнолыжная трасса с подъемниками и корпусами для отдыха.

На месте снесенных деревень, попавших в зону нефтехимического комбината СНОС построен мемориальный помплекс Земля Юрматы.

Закончено строительство мечети, православного храма.
В поселке Мусино строится подворье Покрово — Еннатского мужского монастыря с деревянным храмом.

В 2009 году в здании бывшего кинотеатра Родина открылся Салаватский краеведческий музей.

2010-е годы 

Сегодня Салават — третий по величине и второй по объёму выпускаемой продукции город в Башкортостане.

Продолжается жилищное строительство в южной части города. Однако рост населения остановился ещё в 2000-годы, что объясняется как оттоком населения на работу на Север и в центральные регионы России, так и последствиями демографического кризиса в стране.

В 2010 году демонтирован Дворец спорта на стадионе Нефтехимик. На месте демонтированного Дворца появится новый современный многофункциональный спортивный комплекс. Реконструирован Мемориальный комплекс «Вечный огонь» (Салават) на улице Юлаева.
. В комплексе установлены танк, БТР, памятний пилон воинам-салаватцам, павшим в Афганистане, Чечне, других горячих точках и местах военных конфликтах.

Градообразующее предприятие ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» переименовано в ОАО «Газпром нефтехим Салават». К 2011 году предприятие одним из первых в Башкортостане преодолело последствия кризиса.

По программе переселения жителей из ветхого жилого фонда сносятся дома по улицам Горького, Строителей. Б. Хмельницкого, Речная, Первомайская.

В 2012 году открылись после длительной реконструкции — парк культуры и отдыха, новый дворец спорта. Район города между лицеем № 1 и парком стал центром отдыха и спорта Салавата.

В южной части города и на месте снесенных старых зданий застройка города осуществляется безликими жилыми домами по типовым проектам. Для дальнейшего удешевления ведется строительство пятиэтажных домов без лифтов и в районах с развитой инфраструктурой. Исключение составляют частные дома в райне Мусино, поселка Желанный, улицы Стахановская.

Связь и телекоммуникации 

В 40-50 годах салаватцы в основном пользовались радиоприемниками и кабельной радиотрансляцией, подведенной к каждой квартире. По кабелям принималось и салаватское радио.

Одновременно с этим в городе работало большое количество частных незарегистрированных радиостанций в диапазоне средних волн. Несмотря на запрет публикации схем радиопередатчиков, любой радиолюбитель мог достать и сам собрать такую схему. Качество передач частных радиостанций обеспечивалось ламповой элементной базой.

В 1959 году в Уфе была построена 180- метровая телебашня и установлен мощный передатчик телепередатчик ТТР-5/2,5. В Башкирии с телебашни начали работу УКВ-ЧМ радио и телевидение. Одновременно с этим построены радиорелейные линии Уфа-Салават и построена телевизионная башня в Салавате.

1 марта 1959 года в Салавате началась регулярная трансляция передач Башкирского телевидения и УКВ радио.
Вначале телепередачи шли по 2,5 часа в день по три раза в неделю. 9 апреля 1962 года бюро обкома КПСС и Совет Министров БАССР приняли совместное постановление «О мерах по получению программ Центрального (Московского) телевидения в Башкирии». В 1964 году начались трансляции телепередач через радиорелейные станции из Москвы.
В конце 1965 года жители Салавата впервые смогли посмотреть новогодние московские передачи.

В 1966 году в Салавате началось опытное двухпрограммное телевещание двухпрограммное радиовещение. Транслировали первый канал телевидения и второй, частично на башкирском языке. В 80-х годах телевидение стало цветным. В 1997 году введена в эксплуатацию цифровая радиорелейная линия связи «Уфа-Салават» на оборудовании DRS-155/8000 фирмы «Bosch Telecom» Германия, это позволило жителям Салавата смотреть программы Республиканского телевидения с цифровым качеством.

В 90-х годах в Салавате начали транслировать телевидение по проложенным телевизионным кабелям. В настоящее время по кабелям салаватцы могут принимать 80 телевизионных каналов, включая спутниковые и местные. В городе работают 3 телекомпании.

В 50-х годах на улице Гагарина построен телефонный узел связи и горожане были обеспечены телефонами. В 1958 году комбинат № 18 передал узлу связи декадно-шаговую АТС на 2000 номеров. В 1998 году введена в эксплуатацию цифровая телефонная станция АТС-6 на 10000 номеров, на базе оборудования AXE-10 шведской фирмы «Эрикссон-Телеком».
Сейчас в Салавате 5 АТС общей емкостью 48 тыс. номеров. Одновременно со стационарными телефонами горожане пользуются сотовой связью основных сотовых операторов, СВ связью в КВ диапазоне волн, общедоступным интернетом.

Медицина 

Вплоть до конца  1950 года  в г. Салавате не было службы родовспоможения. Беременных, рожениц и родильниц обслуживал роддом в  г. Ишимбае. С конца 1950 года в Салавате развернули 2 акушерские койки в бараке при Санитарном отделе Управления комбината, которые работали до февраля 1954 года.

22 февраля 1954 года открылось родильное отделение при МСЧ комбината  № 18. В июле 1954 года выделены гинекологические койки в этом же здании. В 1955 году развернуто 75 коек: акушерских – 50, гинекологических –25. 1961 год – открывается гинекологическое отделение по ул. Северной на 50 коек. 1962 год – впервые открывается обсервационное родильное отделение при МСЧ СМЗ. В 1962 году в городе развернуто всего 165 коек: Акушерских – 65, гинекологических – 90.

В настоящее время в городе находится две городские больницы, хирургические отделения, детская городская больница, стоматологические поликлиники, туберкулезный диспансер, травмопункты, поликлиники, профилактории и др.

Демонстрации и митинги 

Ежегодными событиями в городе являлись демонстрации трудящихся. Первые демонстрации в 40-х года проходили на ул. Строителей. В 50-х с окончанием строительства кинотеатра «Родина» — на пл. Сталина (Комсомольская), с 60-годов — на пл. Ленина. Демонстрации проходили в праздники — солидарности трудящихся 1 мая и годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции — 7 ноября, с введением праздника Дня победы — 9 мая.

Для проведения митингов на пл. Сталина устанавливалась временная деревянная трибуна, на пл. Ленина перед зданием администрации была сооружена ныне разрушенная стационарная трибуна. Дома на площади украшались портретами действующих членов политбюро и Генеральных секретарей КПСС, К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина.

Демонстрации начинались в 10 часов утра кратким выступлением первого секретаря горкома партии, руководителей города. Зачем начиналось шествие колонн коллективов предприятий, школ, техникумов, спортивных секций. Колонны трудящихся сопровождали оборудованные плакатами машины. Площади со стороны улиц перегораживались грузовиками. Наиболее интересными были колонны спортсменов, которые на площади образовывали разнообразные фигуры, артистов на грузовиках в образе Ленина и Салавата Юлаева. Демонстрации сопровождались чтением напечатанных загодя в центральных газетах лозунгов и патриотической музыкой. Народ призывали к борьбе за мир, выполнение и перевыполнение заданий пятилеток, хорошей учёбе. Достижения трудящихся должны были наглядно демонстрировать преимущества социализма.

Наиболее значительные митинги организовывались в городе в 1970 году к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, в честь закладки посланий потомкам 2017 года, 2018 года в дни празднования 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции (1967) и рождения Комсомола в 1968 году, в дни празднования 40, 50-летия города Салавата.

В настоящее время в городе на площади Ленина ежегодно проводятся демонстрации в праздник День победы. Проходит шествие участников Великой Отечественной войны, театрализованные представления.

Флора и фауна 

В 50-60 годах в городе часто можно было увидеть пасущихся коров и лошадей. На телегах, запряженных лошадьми крестьяне приезжали торговать на базар. В настоящее время скот держат в основном за Белой.

Летом в городе в больших количествах летают стрижи и ласточки. Причиной этому является обилие насекомых и строение крыш, в отвесах которых можно вить гнезда.

Территория от комбината до города в рекреационных целях густо засажена деревьями.
В районе реки Белая в больших количествах растет ежевика, черемуха. Берега зарастают тополями и ивами. Ближе к горам растет много шиповника, дикой вишни.

В 70-х годах в Салавате постепенно заменяли тополя другими видами деревьев — липами, рябиной, березой и пирамидальными тополями.

В 2010 году в результате аномальной жары и засухи в Салавате на большой площади высох хвойный лес в районе реки Белая.

В составе флоры г. Салавата в 2012 году отмечено 4 вида, занесенных в Красные книги Республики Башкортостан и Российской Федерации (S. korshinskyi, S. pennata, S. pulcherrima, Tulipa biebersteiniana), а также 2 эндемичных (A. wolgensis, Lathyrus litvinovii) и один реликтовый (Carex pediformis) вид. Помимо собственно «краснокнижных» видов отмечено два вида, не включенные в Красную книгу РБ, но включенные в список объектов, нуждающихся на территории республики в особом внимании к их состоянию в природной среде и мониторинге. Это Ephedra distachya и Inula helenium.

Наиболее редкие виды растений расположены в пойме реки Белая и на остепненных склонах у ОАО «Салаватстекло». Растительность данных мест представлена уцелевшими остатками различных вариантов степей в местах, не доступных для хозяйственной деятельности. В состав флоры входят три редких вида, занесенных в Красную книгу РБ и Красную книгу РФ и один вид — нуждающийся на территории республики в особом внимании к состоянию в природной среде и мониторинге, два эндемичных и один реликтовый вид. Данные местообитания характеризуются присутствием большого числа видов, ареал которых во флоре г. Салавата ограничен только этими экотопами. Примерами подобных видов растений могут являться Allium strictum, Aster amellus, Astragalus macropus, Carex supina, Centaurea sibirica, Stachys recta и др.

Будущее города 

Массовая застройка города производится в сторону реки Белой по улице Губкина. Застраиваются земельные участки на месте снесенных ветхих домов на улице Строителей, Б. Хмельницкого. Точечное строительство производится в основном в виде торговых центров и павильонов.

По новому Генеральному плану города предполагается пуск трамвая по улицам Ленинградская и Калинина, строительство города в его южной части.

Органы власти 

Глава города, городской совет депутатов трудящихся, городские руководящие органы КПСС и ВЛКСМ в Салавате размещались в здании Городского Совета, которое является объектом культурного наследия РФ.

Высшим должностным лицом города является глава администрации Салават (мэр, с 2006 года — глава администрации городского округа Салават). Руководителями города Салавата в разное время являлись:

Первые секретари горкома партии 
 Якимов, Владимир Николаевич — до 1954 года первый секретарь Ишимбайского, с 1954 по 1959 год — Салаватского горкома партии, депутат Верховного Совета БАССР второго созыва
 Анисимов Семен Семенович (1959—1963)
 Никитин Геннадий Михайлович (1963—1972)
 Аминов Лерон Халитович (1972—1976)
 Хамзин, Фарит Хабибуллович (1976—1987)
 Бартенев, Евгений Константинович (1987—1991)

Председатели исполкома 
 Субхангулов, Сахиула Шакирович (1949—1954) — председатель исполкома поселкового Совета депутатов трудящихся
 Ишмухаметов, Рауль Ахметгареевич (1954—1963) — председатель исполкома городского Совета депутатов трудящихся
 Фаткуллин, Хусаин Аглиуллович (1963—1970)
 Аминов Лерон Халитович (1970—1972)
 Богданов Иван Антонович (1972—1986)
 Галиев, Асгат Талгатович (1986—1991, 1999—2002)
 Бартенев, Евгений Константинович (1991—1997)
 Николаевский С. А. — (1997—1999)
 Ишкинина, Фина Сарваретдиновна (2000—2003)
 Черных, Юрий Алексеевич (2005—2008)
 Михайлов, Александр Сергеевич (2008—2012)
 Давыдова, Лариса Владимировна — председатель Совета городского округа Салават с 2012 года.

Главы администрации города 
 Сигаков, Николай Иванович (1997—1998)
 Алимов Юрий Борисович (2002—2004)
 Паршиков Геннадий Петрович (2005—2008)
 Рахимов Халил Халяфович (2008—2009)
 Бухарметов, Радик Мазгарович (2009—2011)
 Гильманов, Фарит Фаррахович (c 2011 г.)

В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 10 статьи 12 Закона Республики Башкортостан «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан» и частью 8 статьи 21 Устава городского округа город Салават Республики Башкортостан глава Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан назначается Решением Совета городского округа город Салават.

Интересные факты 
Городская больница на улице Губкина строится с 90- годов. Для окончания строительства и ввода её в эксплуатацию необходимо затратить 550 млн рублей.

Демография (2011г): в городе 340 многодетных семей (в 280 — 3 детей, в 37 — 4 детей, в 10 — 5 детей,… 1 семья — 9 детей)

Спутник (детский оздоровительный центр), признан (2005) лучшим корпоративным лагерем России.

Общая площадь жилого фонда Салавата составляет 3 203,3 тыс. м². На 1 человека в Салавате приходится 20,6 м² жилья (2011 г.).

Первый ВИЧ инфицированный в стране появился в 1987 году в Салавате. В настоящее время (2011г) в городе проживают 551 человек с ВИЧ инфекцией. Постановка на учёт ВИЧ больных проводится в кожно-венерологическом диспансере Салавата

По решению Совета министров СССР с 1973 года в 18 км от Салавата у села Ильинка одиночными взрывами ядерных зарядом мощностью около 10 килотонн на глубинах 1880—2350 метров создается подземное хранилище жидких токсичных отходов производства гептила (ракетного топлива), не подлежащих дальнейшей переработке, для предприятия «Салаватнефтеоргсинтез» — объект «Кама-1». Перед взрывом была оствновлена работа предприятий, жителей просили покинуть дома. При взрыве заряда в городе ощущалось землетрясение силой в 2 балла.
Объект введен в эксплуатацию в 1982 году. За год в хранилище закачивается 146 тыс. тонн жидких отходов 1 класса опасности. Отходы надежно изолированы двумя мощными подземными водоупорами и слоем каменной соли мощностью в 400 метров на глубине порядка 2 км. Однако объект считается потенциальным источником выноса на земную поверхность продуктов ядерного взрыва и загрязнения поверхности и грунтовых вод Цезием-137, Стронцием-90, тритием и долгоживущими альфа-радионуклидами. На объекте все время с его пуска в эксплуатацию производится контроль всех сред, в том числе: атмосферного воздуха, почв, пресных поверхностных и грунтовых вод, а также состояния вод в буферных пластах.

Гептил производится на предприятии «Газпром нефтехим Салават» с 1966 года и имеет государственное значение: заказчиками данной продукции являются Роскосмос и Минобороны. Комбинат является единственным производителем гептила в России. Аналогичные объекты по технологии подземных ядерных взрывов в мирных целях в Башкирии созданы в 1974 году — «Кама-2», принадлежащая ОАО «Сода» (Стерлитамак), в 1965 году — «Бутан», принадлежащий НГДУ «Ишимбайнефть» АНК «Башнефть». В скважину «Кама-2» стерлитамакский комбинат в сутки сливает 4 тыс. кубометров соляного раствора.

В 2011 году в районе объекта «Кама-1» обнаружено радиоактивное излучение. Обнаружено повышенное содержание искусственных радионуклидов Цезия-137 и Стронция-90 на расстояниях до 200 метров от нагнетательной скважины объекта. За оказание негативного воздействия на окружающую среду Управление Росприроднадзора по Республике Башкортостан требует взыскать с предприятия «Газпром нефтехим Салават» более 5,5 млрд рублей. Штраф приведет к сильному удорожанию гептила, поскольку расходы по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду включаются в себестоимость продукции, или его полному прекращению производства, что в свою очередь может привести к закрытию космических программ в России.

В черте города Салавата находятся четыре исправительно-трудовых колоний ИК-2, ИК-4, ИК-16, ЛИУ-19ИК-4, ЛИУ-19.

В Салавате находится 7 объектов культурного наследия: здания городского Совета (1956), Дворца культуры «Нефтехимик» (1962), памятник В. И. Ленину (1970), памятник Салавату Юлаеву (1988) и др.

См. также 
 Салават
 Лагеря ГУЛАГ в Салавате

Примечания

Литература 

 Калимуллин Б. Г., Салават. Планировка и застройка города, ред. Н. А. Пекарева; Акад. строительства и архитектуры. СССР М. Госстройиздат, 1962. 60 с.
 Города России. Энциклопедия — М.: Большая Российская Энциклопедия. И. Кондратьева. 1994.
 
 "Салават". Серия "Города нашей республики". Уфа. Башкирское книжное издательство. 1965.
 «Дворец культуры нефтехимиков», изд. Скиф 1000 экз. 2007 г.
 «Любимый город Салават», 2009 год, 2000 экс. К 60-летию города Салават.
 «Остаёмся с тобой, Салават» под ред. А. Т. Галиева, Уфа, Изд. «Лето», 2000 г. ISBN 5-87308-316-9
 
 Я. М. Голованов, О. Г. Баранова «К вопросу сохранения редких видов растений урбанофлор городов южной промышленной зоны РБ», Вестник Удмуртского университета. Вып. 1, 2013. УДК 502.172.
 П. Журавлёв "Стальные артерии или Очерк о создании и развитии ППЖТ (1948–2011 годы)"  Уфа. 2011. Изд. Скиф.
 П. Журавлёв "Город Салават". Очерки. Уфа. 2009. Изд. Скиф.
 "Салават". Уфа. Башкирское книжное издательство. 1987.

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан
 Официальный сайт Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан
 Салават: история и современность
 Документальный фильм о Салавате
 Пора большого новоселья. Документальный фильм. 1959г. Студия ЦСДФ (РЦСДФ). Режиссёр: Небылицкий Б.
 Фотографии старого Салавата
 Салават в 1959 году
 Салават: как все начиналось
 Фильмы по истории города Салавата
 Салават тогда...